Výraz může být:

 matematický výraz, matematický nebo fyzikální pojem
 výraz (programování)
 regulární výraz
 výraz tváře, obraz lidské tváře daný její mimikou
 výraz (lingvistika), jazykový konstrukt
 zastaralý výraz neboli slovní archaismus
 umělecký výraz, specifická podoba nebo tvar uměleckého díla

Externí odkazy